Ферма може да се отнася за:
 ферма – земеделско стопанство
 ферма (конструкция) – строителна конструкция
 Вятърна ферма – съоръжение за производство на електроенергия от вятъра

Личности 
 Пиер дьо Ферма (1601 – 1665) – френски математик

Вижте също 
 Ферми
 Фермата